Le psaume 109 peut désigner :
 le psaume 109 (108) : psaume 109 selon la numérotation hébraïque, psaume 108 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 110 (109) : psaume 110 selon la numérotation hébraïque, psaume 109 selon la numérotation grecque.